Belšak je ime več naselij

v Sloveniji 
 Belšak, naselje v Občini Prevalje

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Belšak, nem. Weissenstein, mestna občina Pliberk

Drugo 

 priimek Belšak (Vojko Belšak, Aleš Belšak)

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška